ORP „Nieuchwytny” – nazwa noszona na przestrzeni dziejów przez okręty polskiej Marynarki Wojennej:
 ORP „Nieuchwytny” – ciężki kuter uzbrojony z lat 30. XX wieku
 ORP „Nieuchwytny” – ścigacz okrętów podwodnych projektu OD-200 z lat 40. XX wieku, eks radziecki MO-369

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Nazwy polskich okrętów